Les , de leur nom scientifique  (« mâchoire de chien »), forment l'un des deux principaux micro-ordres des eucynodontes, l'autre étant les probainognathiens, aujourd'hui uniquement représenté par les mammifères. Tout comme les autres cynodontes, les cynognathiens sont principalement connu de fossiles provenant de l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud ainsi que de l'Antarctique. Les cynognathiens comprenaient le grand genre carnivore Cynognathus et les traversodontidés herbivores. Ils peuvent être identifiés par plusieurs synapomorphies dont une arche zygomatique très profonde qui s'étend au-dessus du milieu de l'orbite.

Historique 
Selon , ce clade a été créé par Leonid P. Tatarinov en 2008 alors que pour d'autres sources il aurait été créé en 1986 par James Hopson et .

Classification
Ci-dessous, un cladogramme de Ruta, Botha-Brink, Mitchell et Benton (2013) montrant une hypothèse de relations des cynognathiens :

Liens externes

Notes et références

Notes

Références taxonomiques

Références 

Cynodonte du Trias
Cynodonte (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2008
Taxon fossile décrit en 1986